

Astronomia
 SOPHIE – Spectrographe pour l’Observation des Phénomènes des Intérieurs stellaires et des Exoplanètes

Cinema
Sophie – film del 2002 diretto da Helen Haeyoung Lee
Sophie – film del 2010 diretto da Leif Bristow

Musica
Sophie – album dei BulletBoys del 2003
Sophie – album dei The Wave Pictures del 2006

Onomastica
Sophie – forma francese, olandese, inglese e tedesca del nome proprio di persona italiano femminile Sofia

Persone
 Sophie – musicista britannica
Sophie – nome con il quale è nota Marie Thérèse Sophie Richard de Ruffey, amante di Mirabeau, cui ispirò le famose Lettere a Sophie

Televisione
 Sophie (Les malheurs de Sophie) – serie televisiva animata del 1997
 Sophie (Typisch Sophie) – serie televisiva tedesca del 2004
 Sophie – serie televisiva canadese del 2008

Pagine correlate
Sofia (disambigua)
Sophia